S výrazem Mio se můžeme setkat v různých významech:

 Mio – jméno hrdiny švédské knihy Mio, min Mio napsané Astrid Lindgrenovou v roce 1954, zfilmované (Mio, můj Mio) v roce 1987
 Mio (odrůda jablek) – odrůda jablek vyšlechtěná ve Švédsku a pojmenovaná podle hrdiny z knihy Astrid Lindgrenové
 Mio (obchodní řetězec) – švédský nábytkářský obchodní řetězec
 zkrácený název tchajwanské firmy Mio Technology, zabývající se technologiemi GPS navigací
 Mio (Michigan) – město v USA
 mio. (či mio) – „neoficiální“ varianta zkratky mil. (milion)